Die 4. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 10. bis 16. Juni 1985 in Calgary, Kanada im Pengrowth Saddledome statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Qualifikation 
  Sakrapee Thongsari/Surachai Makkasasithorn –  Harald Klauer/Uwe Scherpen: 15:7, 15:9
  Benjamin Orakpo/Tamuno Gibson –  Sher Afghan/Zahid Maqbool: ohne Kampf
  Shinji Matsuura/Shūji Matsuno –  Nigel Tier/Andy Goode: 18:13, 15:12
  Billy Gilliland/Dan Travers –  Simon Gondwe/Abraham Mutale: ohne Kampf
  Leroy D’sa/Sanat Misra – : ohne Kampf

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Endrunde

Referenzen 
 Badminton-Sport, 1985, S. 4–8
 WorldBadminton.net Resultate
 Badminton.de: Herreneinzel

1985
Weltmeisterschaft 1985
Weltmeisterschaft